La Revolución del 17 de febrero de 1936 fue un acontecimiento sucedido en el Paraguay, después de la Guerra del Chaco. Durante los años del Paraguay independiente se llevaron a cabo más de veinte revoluciones o golpes de Estado.

El gobierno constituido por el llamado “Gabinete de la Victoria”, consagrado tras la victoria de Paraguay en la Guerra del Chaco, sería depuesto por un movimiento apoyado por una amplia gama de sectores sociales, incluyendo a colorados, socialistas, militares, anarquistas, además de la Liga Nacional Independiente que se presentaba como una alternativa política nueva, fuera del bipartidismo imperante. A partir de esta revolución, surgió además la Unión Nacional Revolucionaria en noviembre de 1936 que años más tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Febrerista.

Consecuencias de la guerra del Chaco 
Todas las industrias y empresas dejaron de producir, dejaron a obreros sin trabajo, miles de soldados regresaron a sus casas sin recibir compensaciones, los militares querían intervenir en el sistema democrático (pues lo consideraban culpable de muchos males, como en otras localidades del mundo), la Constitución de 1870 quedó suspendida y se disolvió el parlamento.

Hechos históricos 
Eusebio Ayala asumió la Presidencia de la República del Paraguay el 15 de agosto de 1932 mediante traspaso de mando por parte del Presidente José Patricio Guggiari durante las primeras semanas de iniciada oficialmente la guerra del Chaco. El nuevo mandatario, conocido por sus actitudes pacifistas, no dudó sin embargo en movilizar las tropas, y teniendo como comandante de las Fuerzas Armadas al coronel José Félix Estigarribia, llevó a cabo una campaña bélica que obtuvo buenos resultados en los cañadones chaqueños.

Acabado el conflicto nacionalista (perteneciente a la Liga Nacional Independiente), colorados, socialistas, fascistas y militares reclamaban cambios en la política del país debido a la precariedad económica de la población, que se deterioró aún más por el alza inmoderada del precio de los artículos de primera necesidad. Estos hechos motivaron la reorganización de las clase trabajadora por sus intervenciones políticas. Vuelve al país y es nombrado presidente de la república ese mismo día por los jefes y oficiales del Ejército y la Marina, reunidos en junta general. El 20 de febrero jura en su carácter de Presidente Provisional del Paraguay.

José Félix Estigarribia volvió a Asunción por vía aérea el miércoles 19 para guardar reclusión en el Departamento de la Policía de la capital con el expresidente Ayala. El Ministro del Interior Gómez Freire le indicó que sería fusilado a causa del armisticio que el Paraguay propuso durante la guerra del Chaco después de la batalla de Campo Vía, aunque finalmente el militar y el expresidente serían deportados al exterior luego de seis meses de prisión (el expresidente con un precario estado de salud, falleció en el extranjero). 

Una de las falencias que se le imputan a Ayala y su cúpula, fue haber alcanzado la victoria pero sin cumplir con las funciones públicas más básicas. Por otro lado, el gobierno de Ayala se encontraba ya próximo a su culminación, faltándole menos de un año para cumplirse el periodo constitucional.

Bibliografía 
 Historia del Paraguay – María Graciela Monte de López Moreira
 Historia Política del Paraguay – Miguel Ángel Pangrazio
 Historia del Paraguay Contemporáneo 1869/1983 – Osvaldo Kallsen
 La Revolución del 17 de febrero de 1936 – Juan Speratti
 Conversaciones Político militares Vol. I – Alfredo Seiferheld

17 de febrero de 1936
Revolución del 17 de Febrero
Paraguay en 1936